Sigri désigne :

 Sigri, producteur de café de Papouasie-Nouvelle-Guinée ;
 Sígri, village de pêche en Grèce sur l'île de Lesbos ; il abrite le Musée d'Histoire naturelle de la Forêt pétrifiée de Lesbos.
 Sigri, appareil de chauffage pour la cuisson utilisé en Inde.

Références